ZBV – codice aeroportuale IATA del Beaver Creek Van Service di Beaver Creek (Colorado) (Stati Uniti d'America)